Körner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christel Körner
 Christian Gottfried Körner
 Ernst Körner, flera personer
 Ernst Koerner (1846–1927), tysk konstnär
 Ernst Körner (skådespelare) (1888–1973), svensk skådespelare
 Hildegard Körner
 Julius Körner
 Lotta Körner
 Magnus Körner
 Olga Körner
 Svante Körner
 Theodor Körner, flera personer
 Theodor Körner (författare) (1791–1813), tysk skriftställare
 Theodor Körner (president) (1873–1957), österrikisk general och politiker

Tyska efternamn